В 2010 году победительницей британского турнира Большого шлема в одиночном разряде среди девушек стала представительница Чехии Кристина Плишкова.

Общая информация 
Представительницы бывшей ЧССР побеждают на данном турнире впервые с 1990 года.

Семейство Плишковых выигрывает уже второй турнир Большого шлема в этом разряде в этом сезоне. Ранее в Австралии стала лучшей Каролина.

Посев 

  Элина Свитолина (Первый раунд)
  Ирина Хромачёва (Четвертьфинал)
  Тимея Бабош (Третий раунд)
  Каролина Плишкова (Второй раунд)
  Моника Пуиг (Третий раунд)
  Настя Колар (Второй раунд)
  Габриэла Дабровски (Первый раунд)
  Лора Робсон (Полуфинал)''

<li>  Кристина Плишкова (Титул)
<li>  Сатиэ Исидзу (Финал)
<li>  Ан-Софи Местах (Третий раунд)
<li>  Унс Джабир (Четвертьфинал)
<li>  Вероника Сепеде Роиг (Первый раунд)
<li>  София Ковалец (Первый раунд)
<li>  Юлия Путинцева (Полуфинал)
<li>  Дарья Гаврилова ''(Второй раунд)

Сетка

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Финальные раунды

Ссылки 
 

Юниоры
Великобритания